Гранха Санта Рита има више значења:

 Гранха Санта Рита (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гранха Санта Рита (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику